Canto (música)
 Georg Cantor — matemático alemão
 Teorema de Cantor — conceito matemático em espaços métricos completos
 Conjunto de Cantor — conceito matemático relacionado com fractais
 Poeira de Cantor — versão multidimensional do conjunto de Cantor
 Argumento de diagonalização de Cantor — argumento inicialmente usado por Georg Cantor para demonstrar que o conjunto dos números reais não é enumerável
 Cantor (software) — software livre de aplicações matemáticas integrante do KDE

Desambiguações de ciências
Sobrenomes derivados de profissões